Чемпионат Австрии по футболу 1933/34 () — 24-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом в четвёртый раз в своей истории стал клуб Адмира Вена. По итогам сезона вылетел клуб Донау.

Клубы-участники 
Двенадцать команд сыграли два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1933/1934 на RSSSF

1933/1934
Футбол в Европе в 1933 году
Футбол в Европе в 1934 году